Кубок Англии 2003/04 стал 123-м розыгрышем старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии.

Турнир стартовал 23 августа 2003 года экстрапредварительным раундом. В начале января 2004 года стартовал третий раунд, в котором в борьбу вступили клубы из двух высших дивизионов английского чемпионата.

Полуфинальные матчи прошли на нейтральных полях и, как и в финальном матче, по регламенту не предполагали возможности переигровки в случае ничейного исхода. Турнир завершился финальным матчем, который в четвёртый раз подряд прошёл на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, так как «Уэмбли» был закрыт на реконструкцию. Победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», победивший «Миллуолл» со счётом 3:0.

Календарь

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступают клубы из Первой и Второй Футбольной лиги, а также квалифицировавшиеся клубы из низших дивизионов. Один из клубов, «Шилдон», вышел в этот раунд, выступая в девятом дивизионе чемпионата Англии (северный дивизион лиги Ангроува).

 Матчи были сыграны в уикенд 8 и 9 ноября 2003 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в уикенд 6—7 декабря 2003 года.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили клубы из двух высших дивизионов: Чемпионата Футбольной лиги и Премьер-лиги. Матчи были сыграны 3 и 4 января 2004 года, а переигровки прошли 13 и 14 января.

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны в уикенд 24—25 января 2004 года. Переигровки матчей прошли 3 и 4 февраля.

Наиболее запоминающейся встречей в рамках четвёртого раунда Кубка Англии 2003/04 стал матч между лондонским «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». К перерыву «шпоры» выигрывали со счётом 3:0, но во втором тайме «Манчестер Сити» забил 4 мяча. При этом «Манчестер Сити» смог отыграться в меньшинстве: во втором тайме был удалён Джои Бартон.

Пятый раунд 
 Матчи были сыграны в уикенд 14—15 февраля 2004 года.
 Состоялись три переигровки матчей пятого раунда.
 В следующий раунд прошли четыре команды не из Премьер-лиги.

Четвертьфиналы 
 Матчи были сыграны в уикенд 6—7 марта 2004 года.
 Состоялась одна переигровка матча, так как во встрече между «Транмир Роверс» и «Миллуоллом» была зафиксирована безголевая ничья. Переигровка прошла 16 марта.
 В четвертьфинале сыграли одна команда из Второго дивизиона и две команды из Первого дивизиона.

Переигровка

Полуфиналы 
 Матчи были сыграны в уикенд 3—4 апреля 2004 года.
 В полуфиналах сыграли две команды из Первого дивизиона («Миллуолл» и «Сандерленд»), которые встретились между собой в очном поединке на «Олд Траффорд». Другую пару составили клубы Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые сыграли на стадионе «Вилла Парк».
 Полуфинальные матчи прошли на нейтральном поле.

Финал 

«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу в матче со счётом 3:0 и в одиннадцатый раз выиграл Кубок Англии, установив новый рекорд турнира.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 2003/04 на сайте The Guardian

2003-2004
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Великобритании в 2003 году
Спорт в Великобритании в 2004 году